Angirasas bezeichnet in der indischen Mythologie:

 das auf den Rishi Angiras zurückgehende Priestergeschlecht, siehe Angiras#Angirasas
 die Nachkommen des Feuergottes Agni, siehe Angiris
 eine Klasse der Pitaras